Svetovno prvenstvo v nogometu 2018, uradno FIFA World Cup, je  bilo 21. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je gostila Rusija med 14. junijem in 15. julijem 2018. To je bilo tudi prvo svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Evropi od leta 2006. Rusija je svetovno prvenstvo gostila prvič.

Prvenstvo je vključevalo 32 reprezentanc. 31 se jih je uvrstilo preko kvalifikacij, Rusija kot gostiteljica pa se je uvrstila avtomatsko.

Skupno je bilo odigranih 64 tekem, na 12 prizoriščih (stadionih), v 11 mestih. Finale pa je bilo v Moskvi na stadionu Lužniki.

Zmagovalka prvenstva, Francija, se je kvalificirala na Pokal konfederacij leta 2021.

Izbira gostitelja

Za gostitelja prvenstva se je na začetku zbiranja ponudb potegovalo 9 držav. Kasneje se je Mehika umaknila, prav tako pa je bila ponudba  Indonezije zavrnjena s strani FIFE, ker ta ni dobila vseh potrebnih dokumentov. Nato so se postopoma iz organizacije za prvenstvo umaknile še Avstralija, Japonska in ZDA. Na koncu so za organizacijo prvenstva ostale le še štiri države: Anglija, Rusija, sogostiteljice Nizozemska/Belgija in Španija/Portugalska.  

Gostitelj prvenstva je bil izbran 2. decembra 2010.

Kvalifikacije

Kvalificirane ekipe

Prizorišča
Rusija je predlagala, da se tekme odigrajo v naslednjih mestih: Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Moskva, Nižni Novgorod, Rostov na Donu, Sankt Peterburg, Samara, Saransk, Soči, Volgograd, Jaroslavelj in Jekaterinburg. Najprej so predlagali, da se tekme odigrajo na 16 stadionih v 13 mestih, vendar pa je to presegalo minimalno zahtevo FIFE. Tri od 16 stadionov bi obnovili, 13 pa bi jih bilo na novo zgrajenih. Oktobra 2011 so število stadionov zmanjšali od 16 na 14. Končna izbira mest je bila objavljena 29. septembra 2012. Število mest, ki so gostila prvenstvo se je dodatno zmanjšalo na 11, število stadionov pa na 12. Izpustili so Krasnodar in Jaroslavelj.

Žreb skupin
Žreb skupin je bil opravljen 1. decembra 2017 v Moskvi.

Skupinski del
Razpored za prvenstvo je FIFA objavila 24. julija 2015. Rusija je bila postavljena na položaj A1 v skupinskem delu. Otvoritvena tekma se je odigrala 14. junija na stadionu Lužniki v Moskvi. 

Tekme so bile odigrane po lokalnem času (ang. local time).

Kriteriji
Prvi dve ekipi iz vsake skupine sta se uvrstitili v osmino finala po naslednjih merilih: 
 Točke, pridobljene na vseh tekmah v skupini;
 Razlika med danimi in prejetimi goli na vseh tekmah v skupini;
 Število doseženih golov na vseh tekmah v skupini.

Če sta dve ali več ekip enako razvrščenih na podlagi zgoraj navedenih treh kriterijev, njihove razvrstitve določimo takole:
 Točke, pridobljene z vseh tekem v skupini med izenačenimi ekipami;
 Razlika med prejetimi in danimi goli z vseh tekem v skupini med izenačenimi ekipami;
 Število doseženih golov z vseh tekem v skupini med izenačenimi ekipami;
 Športno igranje (fair play) 

 Prvi rumeni karton: minus 1 točka
 Posredno rdeči karton (drugi rumeni karton): minus 3 točke
 Neposredni rdeči karton: minus 4 točke
 Rumeni karton in neposredno rdeči karton: minus 5 točk
 Žreb organizacijskega odbora FIFE.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Izločilni del
V izločilnem delu, če se tekma po rednem delu (po 90 minutah) konča z neodločenim izidom, se uporabijo za odločitev o zmagovalcu podaljški (dva podaljška po 15 minut vsak) ali izvajanje enajstmetrovk.

Za razliko od Evropskega prvenstva, se na turnirju igra tekma za tretje mesto.

Osmina finala

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za tretje mesto

Finale

Viri

Zunanje povezave 

 

 
2018
2018 v športu
Športne prireditve v Rusiji
Šport v Moskvi
Šport v Sankt Peterburgu
Kaliningrad
Nižni Novgorod
Kazan
Samara
Volgograd
Saransk
Šport v Sočiju
Rostov na Donu
Jekaterinburg